EISA — аббревиатура, используемая для сокращённого именования:

 EISA () — шина, одна из функциональных подсистем в компьютерной технике.
 EISA () — ассоциация европейских журналов по аудио- и видеотехнике.
 EISA () — европейская ассоциация международных исследований.